Нова Дједина може бити:

 Нова Дједина (Кромјержиж), () насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Нова Дједина (Љевице), () насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република